Schachtschabel ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Georg Schachtschabel (1914–1993), deutscher Politiker (SPD), MdB, MdEP
 Paul Schachtschabel (1904–1998), deutscher Bodenkundler